Zelnik ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Zelnik (1885–1950), österreichischer Regisseur, Schauspieler und Produzent
 Jerzy Zelnik (* 1945), polnischer Schauspieler
 Yoni Zelnik (* 1975), israelischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Zelnick